Cultepe — aldeia situada no local da antiga cidade hatita, hitita e hurrita de Nessa
Nessa (Alta Córsega)